Milla (keresztnév)
 Milla (növénynemzetség)
 Milla (politika)